Il singolare del torneo di tennis Canella Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Simone Bolelli che ha battuto in finale Ivo Minář 7-5, 3-6, 7-60.

Teste di serie 

 Filippo Volandri (secondo turno)
 Agustín Calleri (secondo turno)
 Potito Starace (primo turno)
 Marcos Daniel (primo turno)

 Alessio Di Mauro (secondo turno)
 Jan Hájek (quarti di finale)
 Ivo Minář (finale)
 Flávio Saretta (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2006